är en svensk adelsätt som tidigare hette Engeström. Den grevliga ättelinjens huvudman skriver sig Benzelstierna von Engeström.

Stamfader för ätten är klockaren i Lunds stift, Åke Jönsson, vars sonsöner, biskopen i Lund Johan Engeström (1699–1777) och lanträntmästaren Nils Engeström, upptog släktnamnet.

Den förre av dessa, Johan Engeström, var biskop i Lunds stift och prokansler för Lunds universitet. Han var gift med Margareta Benzelstierna som var dotter till ärkebiskop Jacob Benzelius och Catharina Edenberg - båda tillhörande Bureätten. Edenbergs mor var Margareta Clo som var ättling till ärkebiskop Petrus Kenicius.

Johan Engeströms barn - sex söner och två döttrar - och hustru Margareta Benzelstierna adlades 1751 på namnet von Engeström. Deras barn, som överlevde spädbarnsåren, var:
 Jacob von Engeström (1735–1802), kansliråd. Han slöt själv sin ättegren.
 Jonas von Engeström (1737–1807), lagman
 Gustaf von Engeström (1738–1813), bergsråd. Ättegrenen slöts 1838.
 Johan von Engeström (1743–1807), protokollssekreterare. Ättegrenen slöts 1856.
 Lars von Engeström (1751–1826), utrikesminister.
 Adolph von Engeström (1753–1825), bergsråd. Ättegrenen slöts 1890.
 Maria Beata von Engeström (1744–1822), gift med biskop Nils Hesslén.
 Ulrica von Engeström (1746–1829), ogift.
Sönerna introducerades på Riddarhuset år 1752 på nummer 1 948. Deras morbror Mattias Benzelstierna ordnade fideikommiss åt sönerna år 1791. Lars von Engeström upphöjdes 1805 till kommendörsätt, enligt 1809 års regeringsform till friherre på nummer 333, och sist till greve nummer 121. Enligt kunglig resolution skriver huvudmannen för den grevliga ätten sig Benzelstierna von Engeström. Han var gift med den polska adelsdamen Rosalia Drya-Schlapowska, och slog sig ner på hustruns gods i Polen. Ättlingar till denna gren har varit aktiva i Polens frihetskamp mot Ryssland, Preussen och Österrike. Huvudmannen för ätten är fideikommissarie för Refvelsta, Göksbo och Ekeborg. Edmund Benzelstierna von Engeström var den sista fideikommissarien. I och med hans bortgång 2018 upplöstes fideikommisset. 

En annan gren utflyttade till Tyskland där den med kejserligt tillstånd skriver sig von Engeström genannt von Dahlstjerna och är fortlevande.

Övriga personer ur ätten (i urval) 

I kronologisk ordning:
 Johan Mathias von Engeström (1776–1828), jurist och godsägare
 Stanislaus von Engeström (1791-1850), militär och hovman.
Lars Benzelstierna von Engeström (Wawryniec Engeström, 1829–1910), polsk författare
Nina von Engeström (1836–1908), textil mönsterriterska
Johan von Engeström (1844–1938), ämbetsman och nationalekonom
Adolf von Engeström (1849–1913), skolman och präst
Sigfrid von Engeström (1889–1984), teolog
Johan Benzelstierna von Engeström (1976–), godsägare och son till sista fideikommissarien för Refvelsta, Göksbo och Ekeborg

Släktträd

Källor 
 Anders Anton von Stiernman etc., Matrikel öfwer Swea rikes ridderskap och adel 
 Riddarhusets ätt- och vapendatabas
 
 Svenskt biografiskt handlexikon

Noter

Svenska adelsätter
Svenska friherrliga ätter
Svenska grevliga ätter
Bureätten